

Населені пункти та їхні частини
 Немоєво — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Немоєво — село в гміні Домброва-Біскупія Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Немоєво — колонія в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки